Germanos — grupos étnicos históricos identificados pelo uso de línguas germânicas
 Germano (gás) — composto químico

Religião 
 Germano de Auxerre  — santo cristão
 Germano de Paris  — santo cristão

História 
Patriarcas de Constantinopla
 Germano I de Constantinopla — entre 715 e 730
 Germano II de Constantinopla — entre 1223 e 1240

Personalidades bizantinas
 Germano (primo de Justiniano I) (século VI) — general
 Germano (césar) (século VI/VII) — oficial
 Germano (patrício) (século VI/VII) — senador
 Germano (general sob Focas) (século VI/VII) — general

Futebolistas 
 Germano Boettcher Sobrinho (1911-1977) — brasileiro
 Germano de Figueiredo (1932-2004) — português
 Germano (futebolista) (1942-1998) — brasileiro
 Germano Borovicz Cardoso Schweger (n. 1981) — brasileiro

Outros 
 Henrique Martelo Germano (século XV) — cartógrafo alemão que trabalhou em Florença

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de santos